Yuichiro Nagai (Shinjuku, 14 de fevereiro de 1979) é um futebolista profissional japonês, que atua como atacante.

Carreira 
Yuichiro Nagai se profissionalizou no Urawa Reds.

Seleção 
Yuichiro Nagai integrou a Seleção Japonesa de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Urawa Red Diamonds
Futebolistas do Shimizu S-Pulse
Futebolistas do Yokohama FC
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma
Jogadores da Seleção Japonesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003